Герб Красногра́да — один із символів міста Красноград Харківської області. Автором герба є В. Скринник.

Опис 
Герб має форму французького щита, який розділено золотими лініями на 6 різних частин зеленого, червоного та білого кольорів.

У першому білому полі міститься напис золотими літерами «КРАСНОГРАД», у другому — блакитне полум'я.

Поля зеленого ті червоного кольорів разом із золотими лініями, що їх роз'єднують, утворюють стилізоване зображення колоса.

Символіка 
 Стилізоване зображення колоса вказує на сільськогосподарську направленість діяльності мешканців міста.
 Блакитне полум'я символізує розвиток газодобувної промисловості, яка розвинена в регіоні.

Див. також 
 Прапор Краснограда
 Красноград

Посилання 
 Красноградська міська рада

Красноград
Красноград